Керол може да се односи на:

 Керол (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Керол (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Керол (филм)